Кочкарка:

 Кочкарка (приток Кабанки) — река в России, протекает в Челябинской области.
 Кочкарка (приток Кири) — река в России, протекает в Чувашской Республике.